Erebia borealis är en fjärilsart som beskrevs av Rowland-brown 1919. Erebia borealis ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
borealis